Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2017 was het 69e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestond in 2017 uit de klassen MotoGP, Moto2 en Moto3. De eerste race van het seizoen werd verreden op 26 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter werd traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia op 12 november.

Kalender
In september 2016 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2017 bekend, waarop dezelfde 18 races gepland stonden als in 2016. Alle races vinden plaats op zondag. De Grand Prix van Qatar wordt in de avonduren verreden. Er worden in 2016 twee Grands Prix verreden in Italië en vier in Spanje.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs